Moški svetovni rekord v hitri hoji na 50 km. Prvi uradno priznani rekord je leta 1921 postavil Hermann Müller s časom 4:40:15, aktualni rekord pa je 15. avgusta 2014 postavil Yohann Diniz s časom 3:32:33. Mednarodna atletska zveza uradno priznava 30 rekordov.

Razvoj rekorda

Sklici in opombe

Hitra hoja na 50 km
Hitra hoja